Toponímia:
Muntanyes:
Pic de Serra Plana (Lladorre): muntanya situada al municipi de Lladorre (Pallars Sobirà)
Pic de Serra Plana (Vall de Cardós): muntanya situada als municipis de Lladorre i de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)